Aphaenogaster phalangium brevicollis é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

phalangium brevicollis
Espécies descritas em 1899